Åltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åltjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (5 ha)
Åltjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (23,8 ha)
Stora Åltjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Åltjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Lilla Åltjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Stora Åltjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (13,7 ha)
Åltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Åltjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Åltjärnen (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (5,96 ha)
Åltjärnen (Undersviks socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Lill-Åltjärnen, sjö i Åre kommun,  (5,44 ha)
Stor-Åltjärnen, sjö i Åre kommun,  (9,85 ha)
Åltjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (11,9 ha)
Åltjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (9,36 ha)
Åltjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (12,2 ha)
Åltjärnarna, sjö i Sundsvalls kommun, 
Åltjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (10,2 ha)
Åltjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Åltjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,

Se även
Ålatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn